Stökken oder Stöcken ist der Familienname folgender Personen:
 Christian von Stökken (1633–1684), deutscher Dichter des Barock; Bruder des Gerhard
 Christopher Ernst von Stöcken (1664–1711), dänischer Admiral; Sohn des Heinrich
 Gerhard von Stökken (1629–1681), deutscher Professor der Rechte
 Heinrich von Stöcken (1631–1681), dänischer Rentmeister und Generalkriegskommissar; Bruder des Gerhard
 Hans Heinrich von Stöcken (1666–1709), dänischer Diplomat; Sohn des Heinrich
 Heinrich von Stökken (1657–1690), deutscher Pastor; Sohn des Christian